Marianne Weber (née Schnitger) (1870-1954), sociologue allemande 
 Marianne Weber (née en 1955), chanteuse néerlandaise